Faridkot ist:

 ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Faridkot (Staat)
 eine Stadt in Indien, siehe Faridkot (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Faridkot (Distrikt)
 der Name mehrerer Dörfer in Pakistan